Het ATP-toernooi van San José 2012 (officieel: SAP Open) wordt van 13 tot en met 19 februari gespeeld in de Amerikaanse stad San José. De wedstrijden worden gespeeld op de indoor hardcourtbanen van het HP Pavilion.

Het enkelspel werd gewonnen door de Canadese titelverdediger Milos Raonic, hij versloeg de Oezbeek Denis Istomin met 7-6(3), 6-2.
Het dubbelspel werd gewonnen door de Bahamaan Mark Knowles en de Belg Xavier Malisse. Zij versloegen in de finale de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson en de Duitser Frank Moser met 6-4, 1-6, [10-5].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

San José
ATP-toernooi van San José